Себуро е измислен производител на малки оръжия, сътворен от Масамуне Широу. Оръжието може да се открие в много от произведенията на автора. Той често представя себуро, като напреднали (в технологично отношение), скоростострелни, малокалибрени оръжия близки по концепция до реално съществуващи пистолети с калибър 5.7 x 28 мм и 4.6 x 30 мм на патроните с основна употреба за пронизване на бронежилетки. Според последната информация пусната от Широу, себуро са клон на компанията Посейдон индъстриал (също измислена от автора).

В компютърната игра Ghost in the Shell: Stand Alone Complex се казва, че оръжието е създадено 2024 г. Във вселената на Ghost in the Shell себуро е притежание на отдел 9.

Манга